А-ліга 2008 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона втретє здобув Екранас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс був переведений у нижчий дивізіон через фінансові проблеми.
2. Клуби Каунас та Атлантас відмовились від місця в елітному дивізіоні через фінансові проблеми.
3. Клуб Судува взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Литви 2008—2009.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 
 А ліга на rsssf 

2008
Литва
2008 у Литві